A Turner Enterprises é uma empresa norte-americana que foi fundada pelo magnata da mídia americano Ted Turner para administar 14 fazendas localizadas nos estados de Kansas, Montana, Nebraska, Novo México, Oklahoma e Dakota do Sul.

Ver também
Turner Broadcasting System

Empresas dos Estados Unidos